Die Bezeichnung Arabic (engl. für arabischsprachig) steht für drei gleichnamige Passagierschiffe der britischen Reederei White Star Line:
 Arabic (Schiff, 1881) (4.368 BRT) – wurde 1890 an die Holland-America Line verkauft und in Spaarndam umbenannt
 Arabic (Schiff, 1903) (15.801 BRT) – Das Dampfschiff wurde 1915 vor der irischen Küste vom deutschen U-Boot U 24 versenkt 
 Arabic (17.327 BRT) – Ursprünglich die 1908 gebaute Berlin des Norddeutschen Lloyd